Thyatira steht für:
 Thyatira, Stadt in Kleinasien
 Titularbistum Thyatira, Titularbistum in Kleinasien
 Thyatira (Georgia), gemeindefreies Gebiet in den USA
 Thyatira (Gattung), eine Gattung der Sichelflügler